Километро Куарента има више значења:

 Километро Куарента (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Километро Куарента (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Километро Куарента (Тискакалкупул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику